Janne Immonen – ex fondista finlandese
 Jarkko Immonen – hockeista su ghiaccio finlandese
 Jyrki Immonen – ex cestista finlandese
 Stuart Immonen – fumettista canadese